TMD est un sigle qui peut faire référence à :
 Technicien du ministère de la défense ;
 Transport de matières dangereuses, ou marchandises dangereuses ;
  (amortisseur harmonique) ;
 Transport de matériaux discret ;
 Techniques de la Musique et de la Danse (section de lycée technologique) ;
 Théorème du Moment Dynamique ;
 Syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (en anglais ).

Voir aussi 
 Le baccalauréat S2TMD, anciennement TMD, est un baccalauréat technologique.

Sigle de 3 caractères